Jedda, ou Djeddah, une ville d'Arabie saoudite.
 Jedda, un film australien sorti en 1955.
 Jedda, un genre de plantes de la famille des Thymelaeaceae.